Tabanović est un toponyme qui peut désigner :
Tabanović, une localité de Serbie située dans la municipalité de Mionica, district de Kolubara ;
Tabanović, une localité de Serbie située sur le territoire de la Ville de Šabac, district de Mačva.